VGO steht für:

 Flughafen Vigo in Spanien als IATA-Code
 Verkehrsgesellschaft Oberhessen, ein Mitglied des Rhein-Main-Verkehrsverbund
 Vickers K, als Vickers Gas Operated, ein britisches Maschinengewehr
 Vakuumgasöl (englisch: Vacuum Gas Oil)
 Verkehrsgebiet Ost der Deutschen Bundespost vom 1. Juli 1990 bis zum 30. Juni 1991 mit besonderen Posttarifen
 Vollzugsgeschäftsordnung in einigen Bundesländern die Strafvollzugsverwaltungsvorschriften

VGO